Côte Nord (Nouvelle-Galles du Sud)
 Côte-Nord,  région administrative du Nord-Est du Québec
 Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent